LTC steht für:
 Linux Technology Center, IBM-Einrichtung für Entwicklungen rund um Linux (Kernel) und andere Open-Source-Projekte
 Litecoin, eine Kryptowährung
 The London Taxi Company, ein britisch-chinesischer Fahrzeughersteller
 London Tramways Company, ein ehemaliges Nahverkehrsunternehmen in London
 Longitudinal Timecode, ein Zeitcode in der Tontechnik
 Flugplatz Laï, Flugplatz im Tschad (IATA-Code)
 Lieutenant colonel der US-Streitkräfte, entsprechend einem Oberstleutnant

ltc steht für:
 Mittelchinesisch (ISO-639-3-Code)

Abkürzung